Guazzi ima više značenja:
 Guazzi, Arezzo
 Guazzi, Padova
 Guazzi, Pesaro-Urbino